Horvátország
Gala falu Otok községben, Split-Dalmácia megyében

 Svédország
Gala falu Örnsköldsvik községben, Västernorrlands tartományban

 Szlovákia
Gala, Gelle község szlovák neve 1948-ig a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban